L62 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Croome (L62), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS Widgeon (L62), un sloop côtier de la Royal Navy ;
 Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres